Plusieurs cités grecques portent ce nom :
 Anthédon en Béotie,
 Anthédon en Palestine ;
 Dans la mythologie grecque, ce nom peut aussi désigner :
 Anthédon fils de Dios, fondateur éponyme de la cité béotienne,
 Anthédon, naïade de la cité béotienne,
 Anthédon, père de Glaucos.